Quasimodo – postać z powieści Wiktora Hugo pt. Dzwonnik z Notre-Dame
 Salvatore Quasimodo – włoski poeta, noblista